Samara peut se référer à :

Hydronymes 
 Samara est une rivière de Russie, affluent de la Volga.
 Samara est une rivière d'Ukraine, affluent du Dniepr.
 Samara est le nom antique de la Somme et de la Sambre.

Toponymes 

 Samara est une ville russe sur la rivière homonyme, à l'est du confluent avec le fleuve Volga ; elle fut rebaptisée Kouïbychev avant de reprendre son nom d’origine.
 Gouvernement de Samara, ancienne province de l'Empire russe autour de la ville du même nom
 Oblast de Samara est une région russe qui a pour centre administratif la ville de Samara

Autres significations 
 Gouvernement de Samara, autre nom du Comité des membres de l'Assemblée constituante, gouvernement provisoire établi dans cette ville pendant la guerre civile russe
 Lada Samara est un modèle automobile de la marque Lada devant son nom à la ville de Samara.
 Parc de Samara, un parc de loisirs traitant de la Préhistoire situé en Picardie, dans la Somme.
 Samara Morgan, est un esprit vengeur dans le remake du film Ring de Hideo Nakata : Le Cercle.

Titre 

 Samara est le sixième album (1976) du compositeur français Saint-Preux.

Voir aussi
 Gorges de Samaria, région au sud-ouest de la Crète
 Le samare, du russe samara, est un fruit sec possédant une aile membraneuse, permettant la dispersion par le vent.
 Samarobriva est le nom antique d'Amiens et signifiant « pont sur la Somme » en langue gauloise.
 Samarra est une ville d'Irak, parfois orthographiée Samara dans les sources anciennes 
Homonymie
Homonymie d'hydronyme